Municipio de Seneca puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Seneca (condado de McHenry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Seneca (condado de Kossuth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Kossuth.
 Municipio de Seneca (condado de Lenawee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.
 Municipio de Seneca (condado de Christian, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Christian.
 Municipio de Seneca (condado de Newton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Seneca (condado de Monroe, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Seneca (condado de Noble, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Seneca (condado de Seneca, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Seneca.